Biblioteka Azjatycka – biblioteka naukowa działająca w ramach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Liczy ponad 13 tysięcy woluminów. Gromadzi głównie publikacje naukowe o kulturze materialnej i duchowej krajów Azji, Australii oraz Oceanii w językach europejskich i azjatyckich.

Księgozbiór 
Początek Bibliotece dał prywatny księgozbiór Andrzeja Wawrzyniaka, założyciela i dyrektora Muzeum. Najstarsze druki biblioteczne pochodzą z XIX w., wiele z nich jest bogato ilustrowanych. Biblioteka Azjatycka posiada dużo wydawnictw unikatowych, pochodzących od osób prywatnych i instytucji z wielu krajów świata. 

Biblioteka kolekcjonuje aktualne publikacje sprowadzane ze światowych wydawnictw uniwersyteckich (Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Honolulu) i z historii sztuki (Thames &Hudson, Prestel, H.Abrams, Inc., etc). W Bibliotece znajduje się wiele wydawnictw podarowanych przez Japan Foundation w Tokio i Korea Foundation w Seulu. Biblioteka otrzymuje wiele katalogów domów aukcyjnych (Lempertz, Sotheby's, Christie's, Larasati). W księgozbiorze podręcznym oprócz około 300 słowników językowych - jest kilka rzadkich encyklopedii, np. Kodansha Encyclopedia of Japan (9 wol.) czy The Dictionary of Art (34 wol.). 

W Bibliotece są dostępne m.in. następujące czasopisma naukowe: Arts of Asia, Orientations, Saudi Aramco World, Canberra Anthropology, Senri Ethnological Studies, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Pacific Affaires.

Biblioteka gromadzi publikacje o tematyce orientalnej z polskiego rynku wydawniczego. Współpracuje z polskimi muzeami, które posiadają kolekcje sztuki orientalnej i z polskimi instytucjami naukowymi o pokrewnym profilu. Z polskich periodyków Biblioteka posiada m.in. Rocznik Orientalistyczny, Azja-Pacyfik (rocznik), Przegląd Orientalistyczny i polską edycję National Geographic.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać nieodpłatnie na miejscu lub na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Możliwe jest odpłatne wykonywanie odbitek kserograficznych.

Inne 
Prowadzi także wymianę międzybiblioteczną publikacji z bibliotekami zagranicznych muzeów orientalnych (Praga, Budapeszt, Paryż, Sztokholm, Kolonia), etnograficznych (Amsterdam, Lejda, Monachium, Lipsk, Kolonia, Hanoi, Petersburg) i innych.

Bibliografia 
 

Azjatycka